Волосовичский сельсовет:

Беларусь 
 Волосовичский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Волосовичский сельсовет (Октябрьский район, Гомельская область) — сельсовет, Октябрьский район, Гомельская область